Hůrka (malá hora) může znamenat:

Místopisný název 
 konkrétní kopec, vrch
 Hůrka (421 m) – vrchol jižně od Slavkova pod Hostýnem v okrese Kroměříž
 Hůrka (423 m) – vrchol jihovýchodně od Račice v okrese Rakovník
 Hůrka (441 m) – vrchol severovýchodně od Kopřivnice v okrese Nový Jičín
 Hůrka (441 m) – vrchol východně od Svobodných Heřmanic v okrese Bruntál
 Hůrka (446 m) – vrchol severně od Štětkovic v okrese Příbram
 Hůrka (461 m) – vrchol jižně od Libečova v okrese Beroun
 Hůrka (492 m) – vrchol východně od Nové Vsi v okrese Rakovník
 Hůrka (517 m) – vrchol severně od Radimovic v okrese Tábor
 Hůrka (518 m) – vrchol jihozápadně od Bořeňovic v okrese Benešov
 Hůrka (570 m) – vrchol jihozápadně od Starého Kramolína v okrese Domažlice
 Hůrka (593 m) – vrchol severně od Mladotic v okrese Klatovy
 Hůrka (638 m) – vrchol severozápadně od Bělé nad Radbuzou v okrese Domažlice
 Hůrka (686 m) – vrchol jihovýchodně od Vilic v okrese Tábor
 Hůrka (Bukovohorská vrchovina, 537 m) (536,5 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jihozápadně od Novotníků v okrese Plzeň-jih
 Hůrka (Bukovohorská vrchovina, 562 m) (562,3 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jihovýchodně od Březí v okrese Plzeň-jih
 Hůrka (Česká Lípa) (327 m) – vrchol uvnitř města Česká Lípa
 4) Hůrka (České středohoří) (303 m) – vrchol uvnitř města Ústí nad Labem cca 3 km severozápadně od centra
 16) Hůrka (Českotřebovská pahorkatina) (546 m) – vrchol severně od vsi Dobrá Voda v okrese Ústí nad Orlicí
 Hůrka (Kamýcká vrchovina) (489,6 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, severně od Dolců v okrese Plzeň-jih
 Hůrka (Klabavská pahorkatina, 431 m) (431,4 m) – kopec v Rokycanské pahorkatině, severovýchodně od Starého Plzence v okrese Plzeň-město
 Hůrka (Klabavská pahorkatina, 485 m) (485,0 m) – kopec v Rokycanské pahorkatině, severozápadně od Litohlav v okrese Rokycany
 19) Hůrka (Kladská kotlina) (585 m) – vrchol severně od Červené Vody v okrese Ústí nad Orlicí
 Hůrka (Merklínská kotlina, 371 m) (370,5 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, jižně od Lelova v okrese Plzeň-jih
 Hůrka (Merklínská kotlina, 433 m) (432,5 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, západně od Líšiny v okrese Plzeň-jih
 Hůrka (Nízký Jeseník) (529,8 m) – vrchol severozápadně od Hlubočce v okrese Opava
 Hůrka (Pernarecká pahorkatina) (574,4 m) – vrchol ve Stříbrské pahorkatině, jihozápadně od Plání v okrese Plzeň-sever
 Hůrka (Plzeňská kotlina) (425,9 m) – vrchol v Plzeňské kotlině, východně od Dnešic v okrese Plzeň-jih
 Hůrka (Podbeskydská pahorkatina) (370 m) – vrchol východně od Hranic v okrese Přerov
 Hůrka (Radečská vrchovina) (514,4 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, severozápadně od Siré v okrese Rokycany
 Hůrka (Radnická vrchovina, 384 m) (384,2 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině, jihozápadně od Zvíkovce v okrese Rokycany
 Hůrka (Radnická vrchovina, 466 m) (466,2 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině, severně od Hlohovic v okrese Rokycany
 Hůrka (Radnická vrchovina, 488 m) (488,0 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině, jižně od Chomle v okrese Rokycany
 Hůrka (Radnická vrchovina, 500 m) (500,2 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině, ve Skomelnu v okrese Rokycany
 Hůrka (Roupovská pahorkatina) (480,0 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, jihozápadně od Oplotu v okrese Plzeň-jih
 Hůrka (Šluknovská pahorkatina) (492,7 m) – vrchol v Šluknovské pahorkatině
 Hůrka (Štěnovická vrchovina, 379 m) (378,6 m) – kopec v Radyňské pahorkatině, severně od Litic v okrese Plzeň-město
 Hůrka (Štěnovická vrchovina, 395 m) (395,2 m) – kopec v Radyňské pahorkatině, zsz. od Šlovic v okrese Plzeň-jih
 Hůrka (Vlastecká vrchovina) (484,5 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, jihozápadně od Třebnušky v okrese Rokycany
 Hůrka (Zelenohorská pahorkatina, 531 m) (531,1 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, jihovýchodně od Čepince v okrese Plzeň-jih
 Hůrka (Zelenohorská pahorkatina, 548 m) (547,9 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, západně od Partoltic v okrese Plzeň-jih

 název sídla
 28) Hůrka (Bystřice), část obce Bystřice v okrese Benešov
 31) Hůrka (Bojanov), část obce Bojanov v okrese Chrudim
 24) Hůrka (Horní Planá), část obce Horní Planá v okrese Český Krumlov
 Hůrka (vojenský újezd Hradiště), (německy Horkau) – zaniklá obec, asi 8 km jihozápadně od Kadaně
 26) Hůrka (Jeseník nad Odrou), část obce Jeseník nad Odrou v okrese Nový Jičín
 27) Hůrka (Jistebnice), část obce Jistebnice v okrese Tábor
 29) Hůrka (Křečovice), část obce Křečovice v okrese Benešov
 34) Hůrka (Libá), část obce Libá v okrese Cheb
 25) Hůrka (Nová Ves), část obce Nová Ves v okrese České Budějovice
 Hůrka (Pardubice), městská část Pardubic
 Hůrka (Prášily) – zaniklá obec na Šumavě (v okrese Klatovy, asi 6 km východně od Železné Rudy). 
 32) Hůrka (Předslav), část obce Předslav v okrese Klatovy
 33) Hůrka (Včelákov), část obce Včelákov v okrese Chrudim
 30) Hůrka (Vrchotovy Janovice), část obce Vrchotovy Janovice v okrese Benešov

 název vodních toků a nádrží
 Hůrka (potok) – pravostranný přítok Opavice v okrese Bruntál
 Hůrka (rybník) – rybník severně od Bratronic v okrese Strakonice

 a dalších
 Hůrka (dělostřelecká tvrz) – dělostřelecká tvrz severně od Králík
 Hůrka (hradiště) – slovanské hradiště z konce střední a mladší doby hradištní nad Starým Plzencem v okrese Plzeň-město s rotundou sv. Petra.
 42) Hůrka u Hranic – národní přírodní rezervace u Hranic s Hranickou propastí
 Hůrka (stanice metra) – stanice na trase B pražského metra
 Hůrka (Středozem) – hlavní obec tzv. Hůrecka ve Středozemi, fiktivním světě J. R. R. Tolkiena

 Hůrka je součástí názvů konkrétních kopců, vrchů
 Klatovská hůrka v Klatovech
 2) Komáří hůrka u Bohosudova
 1) Komorní hůrka – zaniklá sopka u Chebu
 Malá Hůrka – vrchol v Lužických horách

 a názvů sídel
 35) Modrá Hůrka, obec v okrese České Budějovice
 36) Hůrka Kapinos, část města Neveklov v okrese Benešov
 37) Nová Hůrka, část obce Prášily v okrese Klatovy
 38) Panenská Hůrka, část obce Bílý Kostel nad Nisou v okrese Liberec

Příjmení 
 Otakar Hůrka (1889-1966), český akademický malíř.
 Petr Hůrka (* 1974), český právník a vysokoškolský pedagog
 Vratislav Hůrka (* 1947), český fotograf a kameraman

Související články 
 Hůrky
 Hora
 Hůra

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení